Леккерт — фамилия и производный от неё топоним:

 Леккерт, Гирш Давидович — российский революционер.

Топоним 
Россия
 Леккерт — до 1948 г. название села Рюмшино в Джанкойском районе Республики Крым.
 Леккерт — до 1948 г. название села Снегирёвка в Первомайском районе Республики Крым.

Украина
 Леккерт — до 1948 г. название села Трудолюбовка в Широковском районе Днепропетровской области.